Alejandría (en griego antiguo Ἀλεξάνδρεια, y en latín Alexandreia) fue el nombre de varias ciudades que recibieron esta denominación por haber sido fundadas por Alejandro Magno o en su honor.

 Alejandreta, antigua Alejandría de Cilicia, (İskenderun en turco), en Turquía.
 Alejandría, en Egipto.
 Alejandría de Aracosia, actual Kandahar, en Afganistán.
 Alejandría Ariana, actual Herat, en Afganistán.
 Alejandría de Carmania, actual Kermán o Kirman, en Irán.
 Alejandría de Gedrosia.
 Alejandría de Margiana, actual Merv, en Turkmenistán.
 Alejandría de Oxiana (Alejandría del Oxo, Alejandría de Sogdiana o Alejandría de Bactriana), en Afganistán.
 Alejandría de Partia o Alejandrópolis, en Irán.
 Alejandría de Persis.
 Alejandría de Susiana.
 Alejandría de Tróade o Alejandría Troas (Antigonia de Tróade), en Turquía.
 Alejandría del Cáucaso o Alejandría Paropamisos, después llamada Bagram, en Afganistán.
 Alejandría del Indo, en Pakistán.
 Alejandría Bucéfala o Bucefalia, actual Jelapur, en Pakistán.
 Alejandría Escate (Alejandría de Escitia, Alejandría Extrema, Alejandría del Fin del Mundo, Alejandría Última o Alexandreschata), actual Khodjent, en Tayikistán.
 Alejandría Latmos, después llamada Alinda, en Caria.
 Alejandría Nicea, en Pakistán.
 Alejandría Protasia, en la Drangiana, en Irán.

Ciudades transcritas con diferente nombre 
 Alejandrópolis, en Grecia.
 Aleksandrija, en Lituania.
 Alexandropol, en Armenia.
 Alexandrópolis, antigua ciudad en Grecia de localización desconocida.
 Cebrén, en Tróade, durante un tiempo llamada Alejandría y también Antioquía de Tróade.
 Oleksandria (Oleksandriya, Aleksandrija), en Ucrania.

Divisiones administrativas 
 Alejandría, gobernación de Egipto cuya capital es la ciudad de Alejandría.
 Alejandría, municipio de Colombia.
 Alejandría, municipio de Grecia.

Véase también 
 Alexandria
 Alessandria (desambiguación)

Lugares con nombres de personas